Козаче-Лагерська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район
 Козаче-Лагерська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район